El nombre Pedro Santana puede hacer referencia a:
Pedro Santana (1801-1864), militar y primer presidente de la República Dominicana;
Pedro Santana (1976-), beisbolista dominicano; 
Pedro Santana Lopes (1956-), político portugués;
Pedro Santana ( 1945-2020), ganadero venezolano.

Divisiones administrativas 
Pedro Santana, municipio de Elísas Piña en la República Dominicana.